Вирџинија Вејд је освојила турнир. У финалу је победила Били Џин Кинг са 6:4, 6:2.

Носиоци

 Били Џин Кинг (финалисткиња)
 Ен Хејдон Џоунс (полуфинале)
 Џуди Тегарт Далтон (четвртфинале)
 Маргарет Корт (четвртфинале)
 Марија Буено (полуфинале)
 Вирџинија Вејд (победница)
 Мери-Ен Ајзел (прво коло)
 Кристи Пиџон (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе

 Жреб турнира на сајту itftennis.com 

Отворено првенство САД у тенису 1968.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно